Ржевин — фамилия

Известные носители 
 Ржевин, Даниил Евдокимович (1854—1914) — купец 1-й гильдии, крупнейший пароходовладелец в Верхне-Камье.